Pierre Thomas peut désigner :
 Pierre Thomas (1305-1366), patriarche latin de Constantinople de 1364 à 1366 ;
 Pierre Thomas (1719?-1794), aumônier, un des 14 martyrs de Laval guillotinés en 1794 ;
 Pierre Thomas (1761-1821), pasteur, maire de Bordeaux en 1794 ;
 Pierre Thomas (1874-1952), curé de Miribel, à l'origine de la construction de la Vierge du Mas Rillier ;
 Pierre Thomas (né en 1954), journaliste suisse.